Korte- en Lange Sint-Annastraat (Antwerpen)
 Korte Sint-Annastraat (Brugge)
 Annastraat (Delft)
 Annastraat (Geleen)
 Korte- en Lange Annastraat (Haarlem)
 Annastraat (Utrecht)
 St. Annastraat (Nijmegen)
 Sint-Annakerkstraat Brugge